El Paso kan syfta på:

Argentina 

 Comandante Luis Piedra Buena, ort, Santa Cruz,

Colombia 

 El Paso, Cesar, ort och kommun,

Mexiko 

 El Paso, Veracruz, ort, 
 El Paso, Michoacán de Ocampo, ort, 
 El Paso, Hidalgo, ort, Tecozautla,

Spanien 

 El Paso, Spanien, ort, Kanarieöarna, Provincia de Santa Cruz de Tenerife,

USA 

 El Paso, Illinois, ort, Woodford County, 
 El Paso, stad, El Paso County, Texas